Cross Green kan syfta på:

 Cross Green, Cockfield – en ort i Cockfield, Babergh, Suffolk, England
 Cross Green, Devon – en ort i Devon, England
 Cross Green, Hartest – en ort i Hartest, Babergh, Suffolk, England
 Cross Green, Hitcham – en ort i Hitcham, Babergh, Suffolk, England
 Cross Green, Leeds – en ort i Leeds, West Yorkshire, England
 Cross Green, Shropshire – en ort i Telford and Wrekin, Shropshire, England
 Cross Green (stadion) – en stadion i Otley, West Yorkshire, England
 Cross Green, Staffordshire – en ort i Staffordshire, England